Leonhard von Dobschütz ist der Name folgender Personen:

Leonhard von Dobschütz (Astronom) (~1450–1508), Astronom, Mathematiker und Hochschullehrer
Leonhard von Dobschütz (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1940), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer